Pinswang ist der Ortsname von

 Pinswang, Gemeinde im Bezirk Reutte, Tirol

 Pinswang (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Pinswang (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern